Codice – in filologia, libro manoscritto
 Codice – in diritto, raccolta
 Codice – in semiotica, insieme di segni
 Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni
 Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio
 Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione,  all'interno di un file sorgente

Altri progetti